Минулорічні чемпіони Бетані Маттек-Сендс та Луціє Шафарова не змогли захищати титул через травму Бетані. Шафарова грала в цьому турнірі з Барборою Стрицовою й програла в півфіналі. 

Турнір виграли Мартіна Хінгіс та Чжань Юнжань. Для Латіші Чжань це перший титул Великого шолома, раніше вона тричі програвала в фіналах. Але цього разу вона роздобулася партнеркою, що виграла вже всій 13-ий мейджор у парній грі.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2017
2017 у тенісі